

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bennington – città della contea di Ottawa, Kansas
 Bennington – township della contea di Shiawassee, Michigan
 Bennington –  census-designated place della contea di Bear Lake, Idaho
 Bennington – città della contea di Douglas, Nebraska
 Bennington – città della contea di Hillsborough, New Hampshire
 Bennington – città della contea di Wyoming, New York
 Bennington – città della contea di Bryan, Oklahoma
 Bennington – capoluogo della contea di Bennington, Vermont

Istruzione 
 Bennington College – scuola privata di Bennington, nel Vermont